Ws puede referirse a:

 Samoa, por su código ISO 3166-1.
 .ws, Dominio superior geográfico para Samoa.
 Sahara Occidental por su sigla en inglés (Western Sahara).
 Ws, antiguo nombre de la comuna francesa de Us.
 ws://, prefijo para indicar el protocolo WebSocket.
 Área postal WS, área postal en West Midlands, Reino Unido.
 Vatio-segundo (Ws) o julio, unidad de trabajo.
 Weird Science (película), película de John Hughes de 1985 basada en la historieta del mismo nombre.
 Síndrome de Werner (en inglés Werner syndrome), enfermedad caracterizada por envejecimiento prematuro.
 Síndrome de Williams (en inglés Williams syndrome), raro desorden genético.
 WestJet, por su código IATA.
 Servicio web (en inglés web service).